Remote Desktop Protocol
Recreational Dive Planner
Rally for Democracy and Progress